Чернєв Єгор Володимирович (нар. 5 лютого 1985, Бердянськ, Запорізька область, Українська РСР) — український політик, народний депутат України IX скликання.
 Ірвінг Чернєв (29 січня 1900 — 29 вересня 1981) — шахіст і плідний російсько-американський шаховий автор.